Plaats in Indonesië
 Sumberoto (Donomulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Sumberoto (Kepoh Baru), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java